Punk — второй студийный альбом американского рэпера Янг Тага, выход которого состоялся 15 октября 2021 года. Он содержит гостевые участия от Strick, J. Cole, T-Shyne, Gunna, Фьючера, BSlime, Post Malone, A$AP Rocky, Lil Double 0, Дрейка, Трэвиса Скотта, Doja Cat, Nate Ruess, Jeff Bhasker и умерших от передозировки наркотиков в 2019 и 2018 годах рэперов Juice WRLD и Мака Миллера соответственно.

История 
В интервью о записи своего дебютного альбома So Much Fun, Янг Таг рассказал The Fader, что хочет выпустить следующий альбом в «ближайшие недели». В отличие от своего дебютного альбома, который он описал как «беззаботная работа», Punk будет более личным и интроспективным. Он сказал, что в контексте альбома он хочет «раскрыться» и дать людям понять, что он не просто рэпер, а человек. Он называл новый альбом «трогательным» и интерпретировал значение слова «Punk» как «храбрый, не эгоцентричный, сознательный, очень неправильно понятый, очень терпеливый, очень аутентичный». Говорят, что этот альбом отражает «настоящий рэп».

Изначально Янг Таг хотел выпустить альбом в сентябре 2019 года. Позже он должен был выйти в феврале 2020. 27 июля 2021 года было анонсировано, что альбом выйдет 15 октября.

После выпуска Punk, Таг рассказал на радио-шоу The Breakfast Club, что трек «Day Before» совместно с Маком Миллером была записана за день до его смерти 7 сентября 2018 года.

Список композиций 
Информация взята из Genius.

Чарты

Примечания 

Альбомы Янг Тага
Альбомы YSL Records